Ное има више значења:

 Ное (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ное (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику